Edward Linskens (1958-), footballeur néerlandais.
 Hans Ferdinand Linskens (1921-2007), botaniste et généticien allemand.
 Kyara Linskens (1996-), joueuse belge de basket-ball.